Kuta steht für: 
 Kuta,  Stadt auf der Insel Bali, Indonesien
 Kuta (Kecamatan), Distrikt im Regierungsbezirk Badung,  Süden der Provinz Bali, Indonesien
 Kuta (Lombok), Ort an der Südküste der Insel Lombok, Indonesien
 Kuta (Fluss), Nebenfluss der Lena in Sibirien, Russland
 Kuta (Albanien), Dorf in der Gemeinde Mallakastra, Qark Fier, Albanien
 Kuta (Kalinovik), Ort in der Gemeinde Kalinovik, Republika Srpska, Bosnien-Herzegowina

Kuta ist der Familienname folgender Personen:
 Krystyna Kuta (* 1967), polnische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Kutha
 Kutta
 Cutta